Котеле́вский райо́н () — упразднённая административная единица на северо-востоке Полтавской области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Котельва.

География 
Котелевский район находился в северо-восточной части Полтавской области Украины.

С ним соседствуют
Зеньковский,
Диканьский,
Полтавский,
Чутовский районы Полтавской области,
Краснокутский район Харьковской области и
Ахтырский район Сумской области.

Площадь района — 800 км².

Административным центром района является посёлок городского типа Котельва.

Через район протекают реки
Котельва,
Котелевка,
Ворскла,
Орешня,
Мерла,
Ковжижа.

История 
В урочище Рубежное обнаружено поселение середины XIII столетия. Там же были найдены остатки бронзолитейного производства VII — VI веков до нашей эры.

Поселение Котельва возникло вокруг Котелевской крепости, построенной в начале XVII веке для защиты территории Слободской Украины от нападений крымских татар. Первоначально укрепление, с трех сторон окруженное речкой Котельва, по традиции состояло из земляного вала и рва.

Во время гетманщины Котельва в разные годы была сотенным местечком Гадячского, Полтавского, Зеньковского и Ахтырского полков. Во время Северной войны в 1709 году крепость разрушила армия шведского короля Карла XII. Вскоре Котелевскую крепость отстроили, существенно укрепили и она прослужила до 1770-х годов, когда исчезла её практическая надобность. Во второй половине XVIII в., благодаря своему выгодному географическому положению, местечко превращается в один из центров чумацкого (торгово-извозничьего) промысла на Слобожанщине. В 1769 г. в Котельве из-под стражи бежал предводитель освободительного восстания «Колиивщина» М. Зализняк, которого осудили на вечную каторгу и везли в Нерчинский острог (Забайкалье).

Котелевский район образован в 1923 году, как таковой, принадлежав Ахтырском округу Харьковской губернии. В 1925 году район присоединён к Полтавскому округу. Котелевский район ликвидирован в 1930 году, восстановлен в 1939 году. Вторично район ликвидирован в 1962 году и восстановлен в 1965 году.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Полтавского района.

Демография 
Население района составляет 19 152 человека (2019),
в том числе городское — 12 122 человека,
сельское — 7 030 человек.

Административное устройство 
Район включает в себя:

Местные советы

Населённые пункты

Примечания